Tanzania
Iyumbu – circoscrizione della regione di Dodoma
Iyumbu – circoscrizione della regione di Singida